Christfels ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Albrecht Christfels (1732–1811), deutscher lutherischer Geistlicher
 Philipp Ernst Christfels (1671–1759), deutscher Verleger, Kammerrat und Autor